Fußballmanager steht für:
 Fußballmanager (Beruf), Führungsposition in einem Fußballverein
 Fußball-Manager, Gattung von Fußballsimulationen
 Fußball Manager, Manager-Simulation von EA Sports

Siehe auch:
 Football Manager (Begriffsklärung)